White County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 White County (Arkansas)
 White County (Georgia)
 White County (Illinois)
 White County (Indiana)
 White County (Tennessee)